Худяково — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Худяково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Худяково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Худяково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Худяково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Худяково — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Худяково — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Худяково — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Худяково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Худяково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Худяково — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.
 Худяково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Железнодорожный пункт 
 Худяково — железнодорожная станция в посёлке Зайково Ирбитского района Свердловской области.